Junagadh ist:

 eine Stadt in Indien, siehe Junagadh
 ein Distrikt in Indien, siehe Junagadh (Distrikt)
 ein ehemaliger Fürstenstaat, siehe Junagadh (Staat)